Ана-Марија од Данске (), рођена као Ана-Марија Дагмар Ингрид (), 30. август 1946, је данска принцеза и супруга краља Константина II, бившег владајућег монарха Грчке.

Биографија

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

 Званична страница Грчке краљевске породице
	

Рођени 1946.
Грчка краљевска породица